Крістіан Узінгер (1894–1949), німецький офіцер, останній генерал-лейтенант у Другій світовій війні
 Фріц Узінгер (1895–1982), німецький письменник, поет, есеїст і перекладач
 Германн Узінгер (1880–1947), німецький адміністративний юрист і окружний адміністратор
 Юліус Узінгер (1828–1902), гессенський чиновник і член 2-ї палати маєтків Великого Герцогства Гессен
 Карл Узінгер (1864–1932), німецький адміністративний юрист 
 Роберт Л. Узінгер (1912–1968), американський ентомолог
 Рудольф Узінгер (1835–1874), німецький історик
 Рудольф Узінгер (окружний адміністратор) (1882–1937), німецький окружний адміністратор